Mitterecker ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Wünsche-Mitterecker (1903–1975), deutscher Maler und Bildhauer
 Sabine Mitterecker  (* 1963), österreichische Regisseurin

Siehe auch:
 Mitteregger
 Mittenecker